Le Championnat du monde féminin de curling 2013 se déroule à Riga (Lettonie) du 16 au .

Nations participantes 
La Lettonie est qualifiée directement en tant que nation-hôte.

Équipes

Classement Round Robin

Résultats

Match 1 
Samedi , 14h00

Match 2

Match 3

Match 4

Match 5

Match 6

Match 7

Match 8

Match 9

Match 10

Match 11

Match 12

Match 13

Match 14

Match 15

Match 16

Match 17

Barrages

Tableau

Premier tour

Match qualificatif

Tableau final

Playoff 1-2

Playoff 3-4

Demi-finale

Match pour la troisième place

Finale

Classement final

Liens externes 

2013
Curling feminin
Curling feminin 2013
Curling feminin 2013
Championnat Monde Curling feminin
Championnat Monde Curling feminin